Прошлогодний чемпион Новак Джокович защищал свой титул, но на стадии четвертьфинала потерпел поражение от Стефаноса Циципаса.

Победителем турнира стал Даниил Медведев, обыгравший в финале в двух сетах Александра Зверева.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
 ' Даниил Медведев (Титул) 
  Доминик Тим (Четвертьфинал)
  Александр Зверев (Финал)
  Стефанос Циципас (Полуфинал)
  Карен Хачанов (Третий раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Второй раунд)
  Фабио Фоньини (Четвертьфинал)
  Маттео Берреттини (Полуфинал)
  Борна Чорич (Первый раунд)
  Давид Гоффен (Третий раунд)
  Диего Шварцман (Первый раунд)
  Николоз Басилашвили (Третий раунд)
  Джон Изнер (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Основная сетка
 Квалификационная сетка

Китай
Теннис
Октябрь 2019 года
Shanghai ATP Masters 1000 2019